De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor Westfalen, waar men in juli 1584 tien dagen oversloeg.

Overgangskalender
1584
Westfalen